Schattenspiele ist Filmtitel von:
 Schattenspiele (1986)
 Schattenspiele (1998) 
 Schattenspiele (2005)
Tatort: Schattenspiele (2006)